Grof, Gróf oder Groof ist der Familienname folgender Personen:

 Carl de Groof (1923–2007), österreichischer Komponist, Filmkomponist, Arrangeur und Kapellmeister
 Charles de Grof, eigentlicher Name von Charles de Groff (1712–1774), deutscher Bildhauer 
 Elmar Grof (* 1969), deutscher Basketballspieler
 Guillielmus de Grof (1676–1742), deutscher Bildhauer flämischer Herkunft
 Jonas Grof (* 1996), deutscher Basketballspieler
 Péter Gróf (* 1956), ungarischer Mittelalterarchäologe und Hochschullehrer
 Stanislav Grof (* 1931), tschechischer Medizinphilosoph und Psychiater
 Ödön Gróf (1915–1997), ungarischer Schwimmer

Siehe auch:
 Hof Gröf in der Nähe von Hofsós
 Groff (Begriffsklärung)